Axel Lundström kan avse:

Axel Lundström (1815-1878), skolman och riksdagsman
Axel N. Lundström (1847-1905), botaniker
Axel Walfrid Lundström (1866-1941), politiker
Axel Lundström (1875-1941), tandläkare.